Das Dameneinzel der Australian Open 1976 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Evonne Cawley. Das Finale bestritten Evonne Cawley und Renáta Tomanová, das Cawley in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1976